Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Portugalu.

Povijest
Poljska je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo prvo proširilo.

Galerija

Izvori